Скалистые гекконы (Afroedura) — род ящериц из семейства гекконовых. Встречаются в Африке.

Таксономия 
Род включает 32 признанных видов:

 Afroedura africana 
 Afroedura amatolica 
 Afroedura bogerti 
 Afroedura broadleyi 
 Afroedura donveae 
 Afroedura gorongosa 
 Afroedura granitica 
 Afroedura haackei 
 Afroedura halli 
 Afroedura hawequensis 
 Afroedura karroica 
 Afroedura langi 
 Afroedura leoloensis 
 Afroedura loveridgei 
 Afroedura major 
 Afroedura maripi 
 Afroedura marleyi 
 Afroedura multiporis 
 Afroedura namaquensis 
 Afroedura nivaria 
 Afroedura pienaari 
 Afroedura pondolia 
 Afroedura pongola 
 Afroedura praedicta 
 Afroedura rondavelica 
 Afroedura rupestris 
 Afroedura tembulica 
 Afroedura tirasensis 
 Afroedura transvaalica 
 Afroedura vazpintorum 
 Afroedura waterbergensis 
 Afroedura wulfhaackei

Примечания 

Гекконовые
Пресмыкающиеся Африки